Borovany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Borovany (ort i Tjeckien, lat 49,34, long 14,39), Södra Böhmen, 
 Borovany (ort i Tjeckien, lat 48,90, long 14,64), Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar